Black Friday steht für:
 Black Friday, Freitag nach Thanksgiving
 Black Friday (Album), Album von Bushido (2017)
 Black Friday – Überlebenschance stark reduziert!, US-amerikanischer Spielfilm von Casey Tebo (2021)

Siehe auch:
 Schwarzer Freitag (Begriffsklärung)